Аурика (ім'я)
 Аурика (суперконтинент)